Велана́й (ранее был известен как Лейден; ) — остров у побережья полуострова Джафна на севере Шри-Ланки. Площадь 64,1 км². Население 16 300 человек.

Остров разделён на 9 частей, каждую из которой представляет советник в местном совете.

Населённые пункты 
Крупнейшим населённым пунктом острова является город Кейтс. Прочие населённые пункты: Аллайпади, Манкумпан, Велани, Сараванай, Пулиянкудал, Сурувил, Нарантанай, Карампан.

Население и религия 

Бóльшая часть населения Веланая — индусы; меньшая — мусульмане и христиане. Есть несколько индуистских храмов; есть церкви, мечети, госпиталь, 10 школ и кайтсёрфинговая база.

13 мая 2006 года во время гражданской войны на острове произошла Резня в Аллайпади. Было убито 13 представителей тамильского меньшинства.

Примечания

Ссылки 
 Сайт об острове Кайтс  
 
 
 
 Путешествие на остров Кайтс  

Острова Шри-Ланки